Божидар:

 Божидар (1894—1914) — русский поэт.
 Божидар — польский дворянский герб.

См. также 
 Божи-Дар (значения)